Uzel ist Name oder Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden im Département Côtes-d’Armor:

 Uzel
 Grâce-Uzel

Uzel ist der Familienname von:

 Erbil Uzel (* 1974), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Heinrich Uzel (1868–1946), tschechischer Entomologe